Orvin ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Orvin, eine Schweizer Gemeinde im Kanton Bern
 Orvin (Fluss), ein Nebenfluss der Seine in Frankreich

Orvin ist der Name von:
 Anders Kristian Orvin (1889–1980), norwegischer Geologe

Siehe auch:
 Orvinfjella, Gebirge im Königin-Maud-Land, Antarktika